Kyle může znamenat:

 skotský termín pro průliv
 Kyle (jméno) — skotské mužské jméno (někdy i ženské jméno)
 Kyle (příjmení) — skotské příjmení
 KYLE-TV — televizní společnost v Texasu
 Kyle (přehradní nádrž) (také Mutirikwe) — přehradní nádrž v Zimbabwe
 Kyle (Saskatchewan) — město v Saskatchewanu v Kanadě
 Kyle (Ayrshire) — dřívější okres ve Skotsku
 Kyle of Lochalsh — vesnice ve Skotsku
 Kyle of Sutherland — estuár ve Skotsku
 Kyle (Indiana) — sídlo v Indianě v USA
 Kyle (Jižní Dakota) — sídlo v Jižní Dakotě v USA
 Kyle (Texas) — město v Texasu v USA